Carazo kan syfta på:

Geografi

Nicaragua 

 Carazo (departement),

Spanien 

 Carazo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar